Cucutilla kan syfta på:

Colombia 

 Cucutilla (ort), Norte de Santander, 
 Cucutilla (kommun), Norte de Santander,